Popescu ist ein rumänischer Familienname.

Namensträger 
 Adela Popescu (* 1986), rumänische Schauspielerin und Sängerin
 Adrian Popescu (* 1960), rumänischer Fußballspieler
 Adriana Popescu (* 1980), deutsche Schriftstellerin
 Alexandru Popescu (* 1935), rumänischer Schwimmer
 Ana Maria Popescu (* 1984), rumänische Degenfechterin
 Anna Popescu (* 1997), britische Tennisspielerin
 Călin Popescu-Tăriceanu (* 1952), rumänischer Politiker
 Cezar Popescu (* 1976), rumänischer Rugby-Union-Spieler
 Cornel Popescu (* 1960), rumänischer Bobfahrer
 Cornelia Popecsu (* 1950), rumänische Leichtathletin, siehe Cornelia Popa
 Cosmin Alin Popescu (* 1974), rumänischer Umweltwissenschaftler und Universitätsrektor
 Cristian Tudor Popescu (* 1956), rumänischer Journalist und Schriftsteller
 Cristina-Georgiana Popescu (* 1996), rumänische Ruderin
 Dania Popescu (* 1956), rumänische Reitsportlerin

 Dimitrie Popescu (* 1961), rumänischer Ruderer
 Dinu Popescu (* 1949), rumänischer Wasserballspieler

 Dumitru Popescu (* 1928), rumänischer Politiker (PMR/PCR), Journalist und Schriftsteller
 Elena Popescu (* 1935), rumänische Kunstturnerin, siehe Elena Leuștean
 Elvira Popescu (1894–1993), rumänische Schauspielerin
 Florin Popescu (* 1974), rumänischer Kanute

 Georgian Popescu (* 1984), rumänischer Boxer

 Iustin Popescu (* 1993), rumänischer Fußballtorhüter
 Maria Popescu (1919–2004), rumänische Frau, Opfer eines Schweizer Justizskandals
 Marin Gigi Popescu (* 1973), rumänischer Kanute
 Mărioara Popescu (* 1962), rumänische Ruderin
 Marius Daniel Popescu (* 1963), rumänischer Schriftsteller
 Mihai Popescu (* 1993), rumänischer Fußballspieler
 Mihail Lucian Popescu (1960–2021), rumänischer Eishockeyspieler
 Mitică Popescu (1936–2023), rumänischer Schauspieler
 Nicolae Popescu (1937–2010), rumänischer Mathematiker

 Ovidiu Popescu (* 1994), rumänischer Fußballspieler
 Rucsandra Popescu (* 1980), rumänische Komponistin und Pianistin
 Sandu Popescu (* 1956), rumänisch-israelischer Physiker
 Simion Popescu (* 1940), rumänischer Ringer
 Stela Popescu (1935–2017), rumänische Schauspielerin
 Stelian Popescu (1874–1954), rumänischer Politiker und Journalist
 Vasile Popescu (1925–2003), rumänischer Basketballspieler

Weblinks 
 Popescu bei forebears.io

Familienname
Rumänischer Personenname